Вя́нта:
 Вянта — литовское название реки Вента.
 Вянта — город в Акмянском районе Шяуляйского уезда Литвы; является административным центром Вянтского староства. 
  — деревня в Акмянском районе Шяуляйского уезда Литвы.
  — название железнодорожной станции в деревне Пумпурай в Мажейкяйском районе Литвы.
 «» — литовский футбольный клуб из города Куршенай.

См. также 
 Вента (значения)